Географія:
Повіт Каґава
Префектура Каґава
Особистості:
 Сіндзі Каґава — японський футболіст.